Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1953 — 3-е первенство.

С 9 сентября по 30 сентября в Ленинграде. Состав команды тот же. 

2 п/ф (8 и 9 команд); команды, занявшие в п/ф 1—4-е места, допускались в финал.

Финал 
 Ленинград (С. Фурман, В. Корчной, В. Бывшев, Г. Борисенко, В. Чеховер, Н. Копылов, Г. Гольдберг, Л. Шамаев, В. Борисенко, Е. Биглова) — 46 очков из 70;
 РСФСР (Р. Нежметдинов, Г. Иливицкий, Г. Лисицын, Н. Крогиус, Л. Шамкович, Л. Полугаевский, И. Вельтмандер, Е. Столяр, Т. Филановская, Ю. Гурфинкель) — 39½;
 Москва (В. Антошин, В. Панов, И. Лившин, А. Чистяков, Б. Баранов, Я. Эстрин, Г. Ууси, Е. Васюков, О. Рубцова, О. Игнатьева) — 36½;
 Латвийская ССР — 35;
 УССР — 34½;
 Грузинская ССР — 32;
 БССР — 29½;
 Эстонская ССР — 27.

Лучшие индивидуальные результаты: 1-я мужская доска — И. Липницкий (УССР) — 5 из 7; 1-я женская доска — В. Борисенко — 5.

Литература

Ссылки 
 3rd Soviet Team Chess Championship: Leningrad 1953 

Первенства СССР между командами союзных республик по шахматам
1953 год в шахматах
Спорт в России в 1953 году
Сентябрь 1953 года